Хохлатый болотный тиранн () — вид птиц из семейства тиранновых. Обитают в Бразилии, Уругвае и на северо-востоке Парагвая. Естественной средой обитания этих птиц являются сухая саванна и пастбища (выгоны) в субтропиках и тропиках. Нередко их видят сидящими на деревьях, кустах и проводах в городах. Они питаются мелкими насекомыми, которых ловят во время полёта, а также фруктами.

Описание 
Длина тела составляет 20 — 21 см. Оперение сине-чёрное.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Болотные тиранны
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1828 году